Alfons Hecher (1943) – lottatore tedesco
 Traudl Hecher (1943–2023) – sciatrice austriaca
 Lorenz Hecher (1946) – lottatore tedesco

Pagine correlate 
Hächer